Президентские выборы в Того проходили 25 апреля 2015 года. Президент Фор Гнассингбе выдвинул свою кандидатуру на третий срок. Кроме него на пост баллотировались ещё четыре кандидата. Основным оппозиционным кандидатом был Жан-Пьер Фабр от Национального альянса за перемены. Национальная независимая избирательная комиссия объявила Гнассингбе победителем, набравшим 59 % голосов, тогда как Фабр получил 35 %. Фабр назвал результаты преступлением против национального суверенитета, заявив, что считает себя новым президентом.

3 мая Конституционный суд подтвердил официальные результаты, обнародованные Национальной независимой избирательной комиссией, и объявил Гнассингбе президентом Того на следующие 5 лет. Фабр отказался от апелляции в суде, заявив, что этот институт прислуживает правящей партии. Гнассингбе принял присягу на третий срок 4 мая 2015 года.

Кандидаты 
 Фор Гнассингбе
 Жан-Пьер Фабр
 Эме Гоге
 Мохамед Тхассона-Траоре
 Герри Тамаа

Результаты

Примечания

Ссылки 

Того
Выборы в Того
2015 год в Того